Selah kan syfta på:

 Selah – ett uttryck i Gamla Testamentet för vilket etymologin är okänd, se Sela (bibliskt uttryck)
 Selah (musikgrupp) – en amerikansk kristen musikgrupp
 Selah, Washington – en ort i Yakima County i delstaten Washington